Amerikai Egyesült Államok
Morrison, település Colorado államban
Morrison, település Illinois államban
Morrison, település Iowa államban
Morrison, település Missouri államban
Morrison, település Oklahoma államban
Morrison, település Tennessee államban
Morrison, város Wisconsin államban
Morrison, közösség Wisconsin államban
Morrison megye (Minnesota)
 Argentína
Morrison, település Córdoba tartományban

Egyéb:
Morrison, Devil May Cry karakter